Oscar dos Santos Emboaba Junior (Americana, 9 september 1991) is een Braziliaans profvoetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Hij verruilde Chelsea in januari 2017 voor Shanghai SIPG. Oscar debuteerde in 2011 in het Braziliaans voetbalelftal.

Clubcarrière

São Paulo
Oscar stroomde in 2009 door vanuit de jeugdopleiding van São Paulo, waar hij op achttienjarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal. In dit seizoen speelde hij elf competitiewedstrijden, zonder te scoren.

SC Internacional
Oscar tekende in 2010 een contract bij SC Internacional, een subtopper in de Braziliaanse competitie. In zijn eerste seizoen voor Internacional, in 2011, raakte Oscar geblesseerd en was hij langere tijd uitgeschakeld. Hij speelde dan ook maar vijf wedstrijden, waarvan vier invalbeurten. In het seizoen 2011 brak de jonge aanvallende spelmaker echter door. Als middenvelder viel hij op door zijn scorend vermogen: in 26 wedstrijden maakte Oscar tien doelpunten.

Chelsea FC
Op 25 juli 2012 maakte Chelsea bekend Oscar te hebben overgenomen van SC Internacional voor ruim 30 miljoen euro. Oscar maakte zijn debuut in de Premier League op 19 augustus 2012 tegen Wigan Athletic FC (0–2 winst). Hij verving de Belg Eden Hazard in de 64e minuut. In november 2014 verlengde hij zijn contract bij Chelsea tot medio 2019.

Shanghai SIPG
Op 23 december 2016 werd bekend dat Oscar met ingang van januari 2017 uit zou komen voor Shanghai SIPG. De Chinese club betaalde 60 miljoen euro voor de Braziliaanse middenvelder.

Cluboverzicht

Interlandcarrière
Op 20 augustus 2011 maakte Oscar drie doelpunten in de finale van het wereldkampioenschap voetbal onder 20 in Colombia tegen Portugal. De wedstrijd werd uiteindelijk met 3–2 gewonnen; de prestatie van Oscar werd na afloop vergeleken met de hattrick van Geoff Hurst tijdens het wereldkampioenschap 1966 in Engeland. Oscar is de enige speler ooit die een hattrick scoorde in een finale van een wereldkampioenschap onder 20 jaar. Bij de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen kwam Oscar uit in het Braziliaanse elftal en behaalde daar met het team een zilveren medaille. Hij maakte zijn debuut in het Braziliaans voetbalelftal op 14 september 2011 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië (0–0).

Erelijst 
 Internacional
CONMEBOL Sudamericana: 2011

 Chelsea
UEFA Europa League: 2012/13
Premier League: 2014/15
EFL Cup: 2014/15

 Shanghai SIPG
China Super League: 2018
China FA Super Cup: 2019

 Brazilië
FIFA Confederations Cup: 2013

 Brazilië onder 20
FIFA WK onder 20: 2011
Campeonato Sudamericano onder 20: 2011

Individueel
FIFA WK All-Star Team: 2014
Chelsea Doelpunt van het Jaar: 2012/13 tegen Juventus, 2014/15 tegen Queens Park Rangers
China Super League Team van het Jaar: 2018
AFC Champions League OPTA Best XI: 2019

Zie ook 
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers van Chelsea FC

Braziliaans voetballer
Braziliaans olympisch deelnemer